Buđenje moze značiti:

 Buđenje (sastav), hrvatski pop rock sastav osnovan 2001.
 Buđenje (album), album Parnog valjka iz 1994.